Ultratop 50 Singles (Vlaanderen), de officiële hitlijst van de bestverkochte en -gespeelde singles in Vlaanderen
 Ultratop 50 Singles (Wallonië), de hitlijst van de bestverkochte singles in Wallonië